Dennison (vrachtwagenmerk)
Dennison (Minnesota)
Dennison (Ohio)